Lista chemicznych czynników chłodniczych:

Przypisy 

 
Listy związane z techniką